Het onderdeel moguls voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 3 en 5 februari 2022 in het Genting Snow Park nabij Peking. Regerend olympisch kampioen was de Canadees Mikaël Kingsbury. Hij werd in de finale verslagen door de Zweed Walter Wallberg.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie 1 
 Q — Gekwalificeerd voor de finale (overige deelnemers naar Kwalificatie 2)
 Bib — Startnummer
 DNS — Niet gestart
 DNF — Niet gefinisht

Kwalificatie 2 
 Q — Gekwalifceerd voor de finale
 Bib — Startnummer
 DNS — Niet gestart
 DNF — Niet gefinisht

Finale 1 
De beste 12 skiërs plaatsen zich voor finale 2. Deze zijn met een "Q" aangeduid.

Finale 2 
De beste 6 skiërs plaatsen zich voor finale 3. Deze zijn met een "Q" aangeduid.

Finale 3

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie 1
  Uitslag kwalificatie 2
  Uitslag finale 1
  Uitslag finale 2
  Uitslag finale 3

Mannen moguls